Аркитос има више значења:

 Аркитос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аркитос (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику